Линькоу (Муданьцзян) — уезд городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, КНР.
 Линькоу (Синьбэй) — район города центрального подчинения Синьбэй, Китайская Республика (Тайвань).